Сен-Марк — поселение в Бельгии, в регионе Валлония.
 Сен-Марк — город в Гаити, в департаменте Артибонит.
 Сен-Марк — коммуна во Франции, в департаменте Канталь.

См. также 
 Сент-Марк и Сан-Марко